Lady, título nobiliárquico

Filmes
 The Lady (1925), produção muda
 The Lady (2011), de Luc Besson, com Michelle Yeoh

Música
"Lady, Lady, Lady", canção gravada por Joe Esposito

Desambiguação
Desambiguações de topônimos